Albert Keetley ist der Name folgender Personen:

* Albert Keetley (Fußballspieler, 1885) (Albert Edward Keetley; 1885–1946), englischer Fußballspieler
 Albert Keetley (Fußballspieler, 1930) (Ernest Albert Keetley; 1930–2019), englischer Fußballspieler